Михаи́л Григо́рьевич Ле́бедев: Лебедев, Михаил Григорьевич (1874—?) — астраханский казак, депутат Государственной думы Российской империи III созыва.
 Лебедев, Михаил Григорьевич (род. 1950) — советский легкоатлет-спринтер.